Лузия:
 Лузия — коммуна в Италии
 Лузия (ископаемый человек) — ископаемые останки палеоиндейской женщины (Бразилия)